Jezuskerk (Kopenhagen) - gebouw in Denemarken
 Ware Jezuskerk - kerkgenootschap China

Zie ook
 Theresia-van-het-kind-Jezuskerk (doorverwijspagina)
 Goddelijk Kind Jezuskerk (doorverwijspagina)
 Heilig Hart van Jezuskerk (doorverwijspagina)